

Nom de famille 

  (1836-1887), chanteur français ;
 Jean Morère (1902-1968), joueur français de rugby à XV ;
 René Morère (1907-1942), peintre français ;
 Erwan Morère (1985- ), photographe français.

Toponymie 
 Rue Morère, rue du  de Paris qui porte le nom d’un propriétaire

Références